En energisprosse er en liste der er påsat en rude ind- og udvendigt så det ser ud som om vinduesrammen er opdelt i flere mindre felter med hver sin rude. Energisprosser har været brugt cirka siden årtusindskiftet til vinduesfremstilling, og er opfundet for at bidrage til at forbedre vinduers energimæssige egenskaber.

Vinduer